Palmeira dos Índios (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Palmeira dos Índios (gemeente), een gemeente in deze microregio